Плей-оф Кубка Стенлі 2001 — стартував після регулярного чемпіонату 11 квітня та фінішував 9 червня 2001.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
Нью-Джерсі Девілс, чемпіон Атлантичного дивізіону, Східної конференції – 111 очок
Оттава Сенаторс, чемпіон Північно-Східного дивізіону – 109 очок
Вашингтон Кепіталс, чемпіон Південно-Східного дивізіону – 96 очок
Філадельфія Флайєрс – 100 очок
Баффало Сейбрс – 98 очок
Піттсбург Пінгвінс – 96 очок
Торонто Мейпл-Ліфс – 90 очок
Кароліна Гаррікейнс – 88 очок

Західна конференція 
Колорадо Аваланч, чемпіон Північно-Західного дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 118 очок
Детройт Ред-Вінгс, чемпіон Центрального дивізіону – 111 очок
Даллас Старс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 106 очок
Сент-Луїс Блюз – 103 очка
Сан-Хосе Шаркс – 95 очок
Едмонтон Ойлерс – 93 очка
Лос-Анджелес Кінгс – 92 очка
Ванкувер Канакс – 90 очок

Плей-оф

Чвертьфінали конференції 
Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференції 
Східна конференція

Західна конференція

Фінали конференції 
Східна конференція

Західна конференція

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Примітки

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 2000—2001